Turcja jest podzielona na 81 prowincji (tur. il; l. mn. iller). Prowincje dla celów statystycznych są przypisane do 7 regionów geograficznych, które nie stanowią jednostek administracyjnych. Każda prowincja dzieli się na podprowincje, dystrykty (tur. ilçe; l. mn. ilçeler). Prowincje mają zazwyczaj nazwę miasta, które jest jego stolicą, wyjątek stanowią: Hatay (stolica Antiochia Syryjska), Kocaeli (stolica Izmit) i Sakarya (stolica Adapazarı), dawniej także İçel (obecnie nazywany tak jak stolica Mersin).

Poniżej znajduje się lista prowincji tureckich, uporządkowanych według numeracji tablic rejestracyjnych. Aż do prowincji Zonguldak jest to jednocześnie lista alfabetyczna. Ponieważ dalsze prowincje zostały utworzone przez rząd turecki w późniejszym czasie, mają też wyższe numery tablic rejestracyjnych.

 Dane z roku 2000

Przypisy